

Fisica
 James Prescott Joule – fisico inglese
 Joule – unità di misura dell'energia

Astronomia
 Joule – cratere lunare
 12759 Joule – asteroide

Cinema
Joule – Film stereoscopico di David Zamagni e Nadia Ranocchi presentato allo Steirischer Herbst di Graz nel 2010 e alla 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dopo la consegna del Premio Persol 3-D 2011 a Zapruder filmmakersgroup (David Zamagni, Nadia Ranocchi e Monaldo Moretti).

Altri progetti